Сталийский () — болгарская фамилия. Известные носители: